Новотулка — село в Питерском районе Саратовской области, административный центр сельского поселения Новотульское муниципальное образование.

Общие сведения 

Село расположено в северной части района на левом берегу реки Малый Узень. До районного центра (Питерка) — 28 км, до железнодорожной станции Питерка — 38 км.

В селе школа, дом культуры, отделение связи. Восточнее села разбросаны многочисленные пруды.

В селе родился Герой Советского Союза Пётр Иванов.

История 
Основано в 1840 году переселенцами из Тульской губернии. Казённая деревня Новотулка упоминается в Списке населенных мест Российской империи по сведениям 1859 года. Деревня находилась по почтовому тракту из Новоузенска в Саратов, на расстоянии 64 вёрст от уездного города. В 1859 году в деревне проживало около 0,8 тысяч жителей. Деревня относилась к Новоузенскому уезду Самарской губернии. 

Согласно Списку населённых мест Самарской губернии 1910 года село Новотулка относилось к Козловской волости, здесь проживало 1120 мужчин и 1157 женщины, село населяли бывшие государственные крестьяне, преимущественно русские, православные, в селе имелись церковь, земская и церковно-приходская школа, 7 ветряных мельниц, земская станция, фельдшерский пункт.

В 1919 году в составе Новоузенского уезда село включено в состав Саратовской губернии.

Население 
Динамика численности населения по годам:
  

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения составляли русские (83 %).

Фотогалерея

Село на фотографиях

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 

«»

Населённые пункты Питерского района